Cultura Hopewell, cultura de nadius nord-americans
 Hopewell (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Hopewell (Nova Jersey), població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey
 Hopewell (Oregon) 
 Hopewell (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Hopewell (Comtat de Jefferson), àrea no incorporada a l'estat estatunidenc d'Alabama
 Hopewell Junction, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York